Astrup ist der Name folgender Orte:
 Astrup (Wardenburg), bei Wardenburg in Niedersachsen
 Astrup (Visbek), Bauerschaft der Gemeinde Visbek in Niedersachsen
 Astrup (Hjørring Kommune), Teil der Hjørring Kommune in Dänemark
 Astrup (Mariagerfjord Kommune), Teil der Mariagerfjord Kommune in Dänemark
 Astrup (Ringkøbing-Skjern Kommune), Teil der Ringkøbing-Skjern Kommune in Dänemark
 Astrup (Kreis Hadersleben), ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben
 Astrup (Neuenkirchen-Vörden), Ortsteil von Neuenkirchen-Vörden in Niedersachsen
 Astrup (Bissendorf), Ortsteil von Bissendorf in Niedersachsen

Astrup ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Astrup (1922–2005), dänischer Jazzmusiker und Diskograph
 Eivind Astrup (1871–1895), norwegischer Polarforscher
 Hans Rasmus Astrup (1831–1898), früherer Staatsrat der norwegischen Venstrepartei
 Heidi Astrup (* 1972), dänische Handballspielerin
 Holger Astrup (1948–2021), deutscher Politiker
 Kim Astrup (* 1992), dänischer Badmintonspieler

 Poul Bjørndahl Astrup (1915–2000), dänischer Physiologe
 Sigurd Astrup (1873–1949), norwegischer Politiker

Astrup bezeichnet ferner:
 als Eponym die Blutgasanalyse
 Schloss Astrup, Rittergut und ehemalige Burganlage nordöstlich der Gemeinde Belm  im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Astrup (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht zu Schloss Astrup

Siehe auch:
 Kap Astrup